Гу́бчатые ко́сти (коро́ткие ко́сти) — кости скелета, сочетающие прочность с высокой подвижностью. В отличие от трубчатых (длинных) костей, ширина губчатых костей приблизительно равна их длине.

Строение 
Губчатые кости образованы преимущественно губчатой тканью, окружённой тонким слоем компактного вещества.

Примеры губчатых костей 
К губчатым костям относятся кости запястья и предплюсны. Иногда в число губчатых костей включаются сесамовидные кости (в том числе надколенник), некоторые плоские кости (рёбра и грудина) и смешанные кости (в том числе позвонки).

Примечания

Ссылки 
 Stedman’s Online Medical Dictionary, 27th Edition

Остеология